

Anno 
 796 o 796 a.C.

Codici 
 796 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stamford, nella Contea di Fairfield (Connecticut), degli USA

Matematica 
 796 – numero